RDS eller rds har flere betydninger:
 Radio Data System - formidlet data via FM-radio
 Real-time data store
 Reliable Datagram Sockets - en computer datanetprotokol anvendt i Oracle RAC klustre